Juan Martín de Pueyrredón (politicus) (1777 – 1850), een Argentijns politicus en generaal
Juan Martín de Pueyrredón (departement), een departement van de Argentijnse provincie San Luis